Кипцы — село в  Екатериновском районе Саратовской области. Административный центр сельского поселения Кипецкое муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 1 километр на север от районного центра поселка  Екатериновка.

История
Официальная дата основания 1901 год.

Население 
Постоянное население составило 715 человек (русские 96%) в 2002 году, 693 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Екатериновского района